Wasabi (Wasabia japonica) sau „hrean japonez”  este o plantă care face parte din familia Crucifere, rădăcina căreia este folosită ca și condiment și are un gust extrem de puternic.

Wasabi se mai poate referi la:

Filme
Wasabi, un film francez din 2001

Muzică
Wasabi (cântec), de Lee Harding
"Sci-Fi Wasabi", un cântec de Cibo Matto

Informatică
Wasabi (software), aplicație framework și toolkit GUI
WASABI (software), architectură de simulare pentru aplicații AI
FogBugz Wasabi, limbaj de programare folosit de FogBugz project-management tool
Wasabi modchip, modchip pentru Nintendo Wii

Alte sensuri
Wasabi Mizuta, actor de voce japonez

Vezi și
Wassabi, formație muzicală românească